Martin Schumnig (né le  à Klagenfurt en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute en senior avec son club formateur du EC Klagenfurt AC. L'équipe remporte le championnat d'Autriche en 2009 et 2013.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||22 ||0 ||1 ||1 ||0 || 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2009-2010 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||54 || 0|| 9|| 9|| 24|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2010-2011 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 52|| 2|| 6|| 8|| 22|| 17|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
|2011-2012 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 21|| 1|| 7|| 8|| 20|| 16|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
|2012-2013 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 52|| 5|| 10|| 15|| 31|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2013-2014 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 38 || 3 || 3 || 6 || 16 || || || || ||
|-
|2014-2015 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 40|| 0|| 7|| 7|| 8|| 9|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
|2015-2016 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 48|| 3|| 11|| 14|| 20|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2016-2017 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 54|| 3|| 9|| 12|| 14|| 14|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
|2017-2018 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 54|| 5|| 18|| 23|| 21|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2018-2019 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 50|| 1|| 12|| 13|| 16|| 15|| 0|| 5|| 5|| 6
|-
|2019-2020 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 43 || 2 || 6 || 8 || 22 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 	
|-
|2020-2021 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 46 || 1 || 10 || 11 || 16 || 10 || 1 || 3 || 4 || 2 	
|-
| 2021-2022|| EC Klagenfurt AC || EBEL ||  ||

Internationales

Notes et références 

Naissance en juillet 1989
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Défenseur de hockey sur glace